Maria Innocenty Gołębiowski (1913-1985) – biskup Kościoła Starokatolickiego
 Maria Andrzej Gołębiowski (1867-1933) – biskup Kościoła Starokatolickiego